Broken English kan syfta på:

 Broken English (musikalbum) – musikalbum från 1979 av Marianne Faithfull
 Broken English (film) – film från 2007